Avalon har flere betydninger:

 Avalon – en hellig ø i keltisk mytologi
 Avalon (forening) – en dansk rollespilsforening
 Avalon, Canada – en halvø i Canada